Lautner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georges Lautner
 John Lautner
 Taylor Lautner

Efternamn